Джузе́ппе Питре́ (, 22 декабря 1841,  — 10 апреля 1916, ) — итальянский этнограф и фольклорист.

Биография 

Получив в 1866 году медицинское образование, начал изучение литературы, написав первое научное исследование итальянского фольклора. Был одним из первых исследователей этнической психологии, которую преподавал с 1910 года в Палермском университете на Сицилии.

В период с 1871 по 1913 год составил свой главный труд «Библиотека сицилийских народных традиций» () — 25-томную коллекцию образцов сицилийского устного народного творчества (песни, пословицы, загадки, басни, новеллы, легенды).

В 1882 году основал архив для изучения народных традиций (Archivio per lo studio delle tradizioni popolari), в 1894 году выпустил библиографию итальянских народных традиций.

Писал также работы по истории медицины.

Память 

В Палермо в 1909 году был создан . За исследования в области этнографии и антропологии вручается международная премия Питре (полное наименование Premio Internazionale di Studi Etnoantropologici Pitré-Salomone Marino).

Труды 

 «Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani» (1875, 4 тт.)
 «Grammatica Siciliana — un saggio completo del dialetto e delle parlate siciliane» (1875)
 «Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane» (1891—1913, 25 тт.)
 «Bibliografia delle tradizioni popolari d'ltalia» (1894)
 «Le storie di Giufà»
 «Le storielle di roy»
 «Medici, chirurgi, barbieri e speziali antichi in Sicilia» (1910)

Литература

Ссылки 

 Сайт Этнографического музея Джузеппе Питре
 Giuseppe Pitré  

Этнографы Италии
Фольклористы Италии
Сицилийская литература
Члены Академии делла Круска